Manholding ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Manholding (Chieming), Ortsteil von Chieming, Landkreis Traunstein
 Manholding (Oberbergkirchen), Ortsteil von Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Manholding (Reichertsheim), Ortsteil von Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn